L’Alliance française de Tamatave est un centre culturel et linguistique franco-malgache établi dans la ville de Toamasina depuis 1975.

Cette association de droit malgache, fait partie du réseau des 29 Alliances françaises de Madagascar. 

Elle a pour objectif de défendre la diversité culturelle et linguistique et s’applique à resserrer les liens d’amitiés entre Malgaches et Français.

Historique 
L’Alliance française de Tamatave (autre nom de Toamasina) a été créée en 1975.

Statut 
L’Alliance française de Tamatave est une association malgache, autonome et indépendante, à but non lucratif. Comme toutes les Alliances françaises, ses statuts respectent les statuts-types fixés par la Fondation Alliance française. Elle est placée sous la responsabilité d’un comité de gestion de 12 membres bénévoles, issus de la population locale, élus en assemblée générale.

L'alliance est gérée par une équipe de professionnels qui rend compte de son action devant le comité de gestion. Tous les adhérents de l’Alliance française de Tamatave peuvent participer à la vie de leur association, en assistant à l’assemblée générale au mois de mars chaque année, et/ou en se faisant élire au comité de gestion.

Missions pédagogiques et culturelles

Les cours de langue 
L’Alliance française de Tamatave offre un programme régulier de cours de langue française et malgache destinés aux enfants, aux adultes, aux professionnels, quel que soit leur niveau de langue. Elle propose également des cours à la carte pour des personnes individuelles, pour des groupes ou des entreprises. Les sessions de cours sont organisées en trimestre. La première session commence en octobre, la deuxième en janvier et la dernière en avril. Des cours de vacances sont également proposés aux mois de juillet, d’août et de septembre. Pour participer aux cours, il faut être membre de l’association.

Le centre d’examen 
L’Alliance française de Tamatave fait également office de centre d‘examens pour des épreuves comme le DELF et le DELF Junior (Diplôme d’Études en Langue Française), le DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française), et elle propose des sessions de préparation à ces examens. Il y est également possible de passer les examens du TCF (Test de Connaissance du Français), le DAEFLE (Diplôme d’Aptitude à l’Enseignement du Français Langue Étrangère), et les examens de la CCIP : Diplôme de Français Professionnel (DFP) de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris.

Les ateliers artistiques 
L’Alliance française de Tamatave héberge depuis 2009 un Centre d'Enseignement Artistique qui offre des cours hebdomadaires de danse africaine et de danse contemporaine, de peinture, de cirque, et de musique (percussions, piano et guitare). En plus de ces enseignements, l’Alliance propose des ateliers gratuits et réguliers de slam, de chorale, de kabary et de jeux de société.

La diffusion culturelle 
L’Alliance assure également un programme culturel régulier destiné au grand public de Tamatave, tels des conférences, des expositions, des concerts, etc. Elle initie ou participe à la plupart des festivals élaborés au niveau de la ville comme la Semaine de la Francophonie, la Fête de la Musique, Lire en Fête, le festival national de jazz Madajazzcar, le festival de danse MitSaka, etc.

Le site : la villa créole  
L’Alliance française de Tamatave  est située dans une grande case créole datant de 1885, appartenant à la famille de son fondateur, le norvégien Christian Bang. Cette grande villa d’architecture créole est un des rares bâtiments de ce type à Tamatave. Elle a été construite selon un plan en T à plusieurs niveaux. Elle est entièrement composée de bois et peinte en vert et blanc.

L’Alliance française de Tamatave y est installée depuis 1989, date à laquelle la famille Bang a accepté de mettre ses propriétés à la disposition de l’association, qui s’engage en contrepartie à en assurer l’entretien régulier.

En plus des six salles de cours pour l’enseignement linguistique, la villa dispose de trois bibliothèques en ville et à l’Université de Tamatave, dont l'unique médiathèque pour enfants de la région. Elle héberge également un Centre d'Enseignement Artistique, une salle de spectacle, un théâtre de verdure et un espace images et sons.

Voir aussi

Articles connexes 
 Alliance française
 OIF

Liens externes 
 Page Facebook de l'Alliance française de Tamatave

Tamatave
Organisme fondé en 1975
Relations entre la France et Madagascar
Toamasina